Oinas ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Oinas (1887–1942), estnischer Politiker
 Alma Ostra-Oinas (1886–1960), estnische Politikerin
 Annamaija Oinas (* 2003), finnische Nordische Kombiniererin
 August Oinas (1898–1965), estnischer Historiker
 Emma Elisabet Oinas (i.e. Elo Tuglas, 1896–1970), Ehefrau von Friedebert Tuglas
 Felix Oinas (1911–2004), estnisch-amerikanischer Folklorist und Sprachwissenschaftler
 Janne Oinas (* 1973), finnischer Fußballspieler
 Johannes Oinas (1896–1941), estnischer Kommunist
 Valdar Oinas (* 1942), estnischer Astrophysiker